

Patronyme 
 Andri Sadovy est un homme politique ukrainien.
 Liza Sadovy est une actrice britannique.

Voir aussi 
 Evgeniy Sadovyy est un nageur russe.